

Musica 
 Nathan Jones (1971) – singolo delle The Supremes

Persone 
 Nathan Jones – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Nathan Jones – ciclista francese
 Nathan Jones – attore ed ex wrestler australiano
 Nathan Jones – giocatore di baseball statunitense